Wilkinson County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Wilkinson County, Georgia 
 Wilkinson County, Mississippi